Malthe Bruun kan referere til de følgende personer:

 Malthe Conrad Bruun (12. august 1775 – 14. december 1826) – dansk-fransk digter og journalist.
 Kim Malthe-Bruun (8. juli 1923 – 6. april 1945) – dansk modstandsmand henrettet af tyskerne, kendt for sin dagbog og fængselsbreve